De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1978 werd in het weekend van 18 tot en met 19 februari 1978 gehouden op de IJsbaan van Eindhoven. Kampioenen werden Joke van Rijssel en Piet Kleine.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  NC = niet gekwalificeerd
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1978
Langebaanschaatsen in 1978
Sportevenement in Eindhoven
Schaatsen in Noord-Brabant